«Крка» () — словенский футбольный клуб из города Ново-Место, выступающий в Первой Лиге. Ранее клуб был известен как НК Елан 1922.

Достижения
Вторая лига Словении по футболу
Победитель (1): 1991/92

Третья лига Словении по футболу
Победитель (3): 1996/97, 2006/07, 2011/12

Текущий состав

Примечания

Ссылки
Официальный сайт 
Профиль на сайте лиги 
Профиль на Transfermarkt

Футбольные клубы Словении